Detta är en lista över städer i Estland.

Se även 
 Lista över köpingar i Estland
 Lista över småköpingar i Estland
 Estlands kommuner

 
Städer
Städer
Estland